Il termine San Sebastián, spesso anche San Sebastian, è un toponimo spagnolo che letteralmente significa San Sebastiano e può avere diversi significati:

Geografia 
San Sebastián – città spagnola dei Paesi Baschi.
San Sebastián de la Gomera – città spagnola delle Canarie.
San Sebastián – comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca.
San Sebastián de Buenavista – comune della Colombia nel Dipartimento di Magdalena.
San Sebastián de Mariquita comune della Colombia nel Dipartimento di Tolima.
San Sebastián – distretto della Costa Rica nel cantone di San José
San Sebastián – comune del Guatemala nel Dipartimento di Retalhuleu.
San Sebastián Coatán – comune del Guatemala nel Dipartimento di Huehuetenango
San Sebastián Huehuetenango – comune del Guatemala nel Dipartimento di Huehuetenango
San Sebastián – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Comayagua.
San Sebastián – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Lempira.
San Sebastián del Oeste – città messicana.
San Sebastián de Yalí – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Jinotega.
San Sebastian (Samar) – municipalità delle Filippine nella Provincia di Samar.
San Sebastián (Porto Rico) – città portoricana.
San Sebastián (San Vicente) – città salvadoregna.
San Sebastián (Venezuela) – città venezuelana.

Altro 
San Sebastian – canzone contenuta nell'album Silence del gruppo musicale Sonata Arctica.

Pagine correlate
 San Sebastiano (disambigua)
 Saint-Sébastien
 Sankt Sebastian
 São Sebastião